Niemcy:
 Dörrenbach – dzielnica St. Wendel
 Dörrenbach – dzielnica Wipperfürth
 Dörrenbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südliche Weinstraße